Преброяването на населението в Индия през 2011 година се провежда на две фази – преброявания на жилищата и численост на населението. Преброяванията на жилищата започва на 1 април 2010 г. При първата фаза се събира информация за националния регистър на населението, която се използва за издаване на 12–цифрен уникален идентификационен номер за всички регистрирани жители на Индия от Уникалния идентификационен орган на Индия (UIDAI). Втората фаза от преброяването на населението се провежда в периода 9 – 28 февруари 2011 г.

Резултати

Източници

Външни препратки 

Преброявания на населението в Индия
2011 година
2011 година в Азия